Peti rang hrvatskog rukometnog prvenstva su činile županijske i međužupanijske rukometne lige te lige naziva IV.HRL.

Ljestvice

IV. HRL Zapad

Međužupanijska liga Zagrebačka

Međužupanijska liga Zagreb

Županijska liga Vukovarsko-srijemska

Izvori 
 Zagrebački rukometni savez Glasnik MŽRL 2012./13. br. 26 
 RK Ogulin  - IV. HRL Zapad 2012./13.
 Zbor sudaca Vukovarsko-Srijemske županije  ŽRL Vukovarsko-srijemska
 Rukometni savez Zagrebačke županije MŽL 2012./13.

Poveznice 
 Premijer liga 2012./13.
 1. HRL 2012./13.
 2. HRL 2012./13.
 3. HRL 2012./13.
 Hrvatski kup 2012./13.

2012-13
m-5